Юрба́ркский район (Юрбаркское районное самоуправление; ) — муниципальное образование в Таурагском уезде Литвы.

Населённые пункты 
 2 города — Юрбаркас и Смалининкай
 9 местечек — Эржвилкас, Раудоне, Середжиус, Стакяй, Шимкайчяй, Ваджгирис, Велюона и Вешвиле
 380 деревень

Численность населения (2001):
 Юрбаркас — 13 797
 Клаусучяй — 1 050
 Вешвиле — 1 045
 Скирснемуне — 905
 Юрбаркай — 898
 Велюона — 883
 Середжиус — 749
 Раудоне — 716
 Смалининкай — 653
 Эржвилкас — 518

Староства 
Район включает 12 староств:
 Велюонское (; адм. центр: Велюона)
 Вешвильское (; адм. центр: Вешвиле)
 Гирджяйское (; адм. центр: Гирджяй)
 Раудонское (; адм. центр: Раудоне)
 Середжское (; адм. центр: Середжиус)
 Скирснемунское (; адм. центр: Скирснемуне)
 Смалининкайское (; адм. центр: Смалининкай)
 Шимкайчяйское (; адм. центр: Шимкайчяй)
 Эржвилкское (; адм. центр: Эржвилкас)
 Юодайчяйское (; адм. центр: Юодайчяй)
 Юрбаркайское (; адм. центр: Юрбаркай)
 Юрбаркское городское (; адм. центр: Юрбаркас)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Районы Литвы
Юрбаркский район